

Персоналії 
Ніва — японське прізвище

Топоніми 
Повіт Ніва в Японії

Населені пункти та їхні частини
 Ніва — село в гміні Щитна Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ніва — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ніва — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ніва — частина міста Новий Торг у Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Ніва — частина міста Славкув у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Ніва — частина міста Конецполь у Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Ніва — частина села Лядениська в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ніва — частина села Навуз у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ніва — частина села Гошня-Ординацька в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ніва — частина села Удриче-Конець у гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ніва — частина села Домброва-Ментка в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Радошевиці в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Поремби в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Пшибишиці в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Дробниці в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Посьвентне в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ніва — частина села Стружа в гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ніва — частина села Ґрабе в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ніва — частина села Кшеславиці в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ніва — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ніва — частина села Седлець у гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ніва — частина села Заґуже в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ніва — частина села Хінув у гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ніва — частина села Закшув-Туравський в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Ніва — частина села Ґрембув у гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ніва — частина села Котова-Воля в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ніва — частина села Бігалі (Бігале) в гміні Великі Очі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ніва — частина села Білини (Беліни) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ніва — частина села Войславіце в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Ніва — частина села Райча в гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ніва — частина села Карґув у гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Цекоти в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Страдлиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Яжомбкі в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Щитники в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Будзиська в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Ліпно в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Жомбець у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — частина села Свожиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ніва — лісова осада в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства

Примітки